

Geografia 
Aquilonia – comune italiano in provincia di Avellino, chiamato Carbonara fino al 1861
Aquilonia – insediamento croato nel comune insulare di Cherso

Storia 
Aquilonia – antica città sannitica, luogo della battaglia di Aquilonia del 293 a.C.
Aquilonia – antica città romana nel Sannio irpino

Letteratura 
Aquilonia (Hyboria) – luogo immaginario della narrativa fantasy

Zoologia 
Banksia aquilonia – pianta della famiglia Proteaceae
Formica aquilonia – formica appartenente alla sottofamiglia Myrmicinae